Елизавета Козлова:
 Козлова, Елизавета Владимировна (урождённая Пушкарёва; 1892—1975) — русский и советский орнитолог.
 Козлова, Елизавета Ивановна (1924—1991) — трактористка, Герой Социалистического Труда.